Siebeneich ist ein Ortsname:

 Siebeneich (Bretzfeld), Ortsteil der Gemeinde Bretzfeld, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Siebeneich (Gerolsbach), Ortsteil der Gemeinde Gerolsbach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Siebeneich (Kerns), Ortsteil der Gemeinde Kerns im Kanton Obwalden, Schweiz 
 Siebeneich (Terlan), Ortschaft (Fraktion) der Gemeinde Terlan in Südtirol

Siehe auch:
 Siebeneichhöfe
 Siebeneichen (Begriffsklärung)